Гри́ни:
 Грини — латвийский заповедник.
 Грини — район в Норвегии.
 Грини — нацистский концентрационный лагерь в Норвегии.
  () — американский телевизионный сценарист.
 Грини —  деревня в Пыталовском районе Псковской области, Гавровская волость
 Грини — деревня в Ельнинском районе Смоленской области, Россия.
 Грини — деревня в Минском районе Минской области, Беларусь.

См. также 
 Гриня
 Грин